Groenoord (Schiedam), wijk in Schiedam.
 Groenoord (Leiden), wijk in Leiden.
 Groenoord (Ruigoord), een actiekamp bij Ruigoord